Серенко — украинская фамилия.

Известные носители  Серенко, Александр Фёдорович (1916—1982) — советский организатор здравоохранения, член-корреспондент АМН (1969).
 Серенко, Анатолий Моисеевич (1939—1987) — советский актёр театра и кино.
 Серенко, Дарья Андреевна (род. 1993) — российская общественная деятельница, феминистка.
 Серенко, Никита Васильевич (1901—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1948).

См. также 
 Серенков, Роман Викторович